Мая Матевжич (; родилась 13 июня 1980 года в Любляне, Югославия) — словенская теннисистка и тренер.
 Двукратная четвертьфиналистка турниров Большого шлема в парном разряде.
 Победительница 3 турниров WTA (1 — в одиночном разряде)
 Экс-5-я ракетка в юниорском парном рейтинге.
 Финалистка 2 юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros, Уимблдон-1997).

Общая информация 
Мая одна из двух детей Бояна и Виды Матевжич. У неё есть брат Миха.

Уроженка Любляны в теннисе с 10 лет. Любимое покрытие — трава; любимая часть игры — удары при выходе к сетке.

В 2006 году, после нескольких операций на локте и плече Матевжич завершила карьеру игрока. Вскоре словенка открыла собственный теннисный клуб и молодёжную академию при нём.

Накануне сезона-2012 Мая возглавила национальную команду в Кубке Федерации.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (4)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (12)

Победы (5)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Сайт теннисной школы Матевжич 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 13 июня
Родившиеся в Любляне
Теннисисты Словении
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисные тренеры Словении